Colobopyga är ett släkte av insekter. Colobopyga ingår i familjen Halimococcidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sköldlöss
Colobopyga